Либери́йцы (самоназвание — америко-либерийцы или американолиберийцы, амеры) — народ на Западе Африки, население Либерии. В Либерии проживают в Монровии и в графствах Монтсеррадо, Маргиби, Мэриленд, Гранд-Баса, Гранд-Кейп-Маунт и Сино. Их численность около 150,000 человек. Государственными языками Либерии и населяющих её либерийцев являются английский и креольский языки. В основном либерийцы исповедуют христианство. Большинство из них протестанты, малая часть — католики.

История

Семья 
Семья либерийцев малая (нуклеарная), брак — вирилокальный, также практикуется брачный выкуп. Народ имеет патрилинейный счёт родства и линейного типа систему терминов родства.

Религия 

В основном все либерийцы — христиане. Большинство из них протестанты, малая часть либерийцев исповедует католицизм.

Язык 
Либерийцы говорят на английском и креольском языках, принадлежащих индоевропейской семье германской группы.

Занятия 
Основные занятия либерийцев — предпринимательство, торговля и ремесло. Развиты ремёсла: прядение и ткачество, выделка циновок, корзин, кож. Народ обладает достаточно высоким уровнем образования. Имеют европейскую материальную и духовную культуру.

Поселения 
Поселения либерийцев достаточно большие. Они живут в домах креольского (вест-индского) типа из кирпича или бетона с черепичной крышей. Иногда дома бывают двухэтажные.

Пища 
Либерийцы едят в основном растительную, такую как фуфа из корнеплодов, овощные супы, каши, лепёшки, и рыбную пищу.

Примечания

Ссылки 
Энциклопедия "Народы и религии мира", либерийцы 

Либерийцы на Ethnologue: Languages of the World''

Литература 
 Попов В. А. Либерийцы // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. - С. 289
 Токарева З. Либерия // Энциклопедия для детей. Т. 13. Страны. Народы. Цивилизации / Глав. ред. М.Д. Аксёнова. - М.: Аванта+, 2001. - С. 493
 Ходош И. А. Либерия : историч. очерк / И.А. Ходош, М., 1961. С. 15
 Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. - 2009. - P. 35
 Subah P. Iron ore in Liberia. Past production and future prospects / P. Subah, Mining Magazine, 1981, v. 145, No 3, Sept., P. 204-208

Креолоязычные народы
Народы Либерии
Креольские народы
Народы Западной Африки